Marcus Cornelius Cethegus (consul in 204 v.Chr.) († 196 v.Chr.), Romeins politicus;
 Marcus Cornelius Cethegus (consul in 160 v.Chr.), Romeins politicus;
 Marcus Gavius Cornelius Cethegus, Romeins politicus en senator, consul in 170 n.Chr.